Василий Дорофеев:
 Дорофеев, Василий Александрович (1921—2004) — гвардии старшина полный кавалер ордена Славы.
 Дорофеев, Василий Алексеевич (1908—2012) — Герой Социалистического Труда.
 Дорофеев, Василий Евгеньевич (род. 1990) — российский регбист.